Остро́г () — город в Ровненской области Украины. Входит в Ровненский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Острожского района и городом областного подчинения.

География 

Город занимает площадь 10,9 км². Расположен в 14 км от железнодорожной станции Острог, в 55 км от города Ровно и в 329 км — от Киева на реке Вилии.

История 
 1100 год — первое упоминание в Ипатьевской летописи про Острог как владения князя Давыда Игоревича.
 1340 год — упоминание про первого исторически известного князя династии Острожских — Данила (умер около 1386 г.) в Густинской летописи, которое сообщает о его победе в Галиции над войском польского короля Казимира ІІІ Великого. С именем князя Данила связывают строительство в 3-й четверти XIV века старейшей в Остроге каменной башни — «Вежи Мурованой» (донжон замка Острожских).
 Конец XIV века — Острог упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних».
 1453 год — Василий Фёдорович Красный заканчивает сооружение Богоявленского собора (оборонительный храм — часть укреплений замка).
 1576 год — литовский князь Василий-Константин Острожский основывает первое на территории восточной Европы высшее учебное заведение — греко-славяно-латинскую академию (Острожская школа).
 1577 год — Василий-Константин Острожский и Иван Фёдоров основывают типографию; Иван Фёдоров переезжает в Острог.
 1578 год — Иван Фёдоров печатает «Букварь».
 1581 год — печатается первая полная Библия церковно-славянским языком (Острожская Библия).

В 1648 году Острог был разграблен и сожжен казаками Богдана Хмельницкого, а в 1655 году — занят русскими войсками.

В 1795 году Острог стал уездным городом Острожского уезда Волынской губернии Российской империи.

 1897 год — В городе живут 14 749 человек, в том числе евреи — 9185, украинцы — 2446, русские — 2199, поляки — 544, татары — 176.

В апреле 1941 года здесь началось издание местной газеты.

 3 июля 1941 года, в ходе оборонительной операции на Западной Украине 1-я танковая группа вышла в район Крупец, в 20 км восточнее Острога.

В 1941-44 годах Острог находился под немецкой оккупацией. Немцы начали истреблять евреев, которых в городе проживало около 7000. Всего в Остроге было проведено 4 акции по уничтожению, в которых было расстреляно 6,5 тыс. евреев из местных и близлежащих сел. Последняя резня 15 октября 1942 года ознаменовала ликвидацию гетто, созданного четырьмя месяцами ранее.

Во время Волынской в 1943 году Острог стал убежищем для польских беженцев из деревень, уничтоженных УПА. Поляки надеялись на защиту со стороны немцев и венгров.

После ухода немцев и венгров из Острога и после того, как в начале января 1944 года отряд Армии Крайовой под командованием Францишка Пукацкого сосредоточил возле города силы 27-й Волынской пехотной дивизии, польское население Острога в течение двух недель защищалось от УПА в здании монастыря и тюрьмы. Им помогал взвод АК «Борщувка» под командованием Тадеуша Кобланского. Защиту также обеспечивала созданная немцами польская полиция. Тела погибших были похоронены на римско-католическом кладбище. Всего В 1943-45 гг. украинские националисты убили в городе более 118 поляков.

Поляки, осажденные в Остроге, сдали оружие Красной Армии, которая вошла в город 5 февраля 1944 года.

Достопримечательности 
 В городе расположен Национальный университет «Острожская академия», а также: краеведческий музей, государственный историко-культурный заповедник, Острожский замок с Богоявленской церковью, фрагменты городских укреплений. Неподалёку от замка расположен сквер — тут в 1978 года установлена небольшая стела, посвященная 400-летнему юбилею Острожской академии. Именно тут вышли в свет знаменитые издания Ивана Фёдорова — «Азбука», Острожская Библия.
 Острожская синагога, построенная в XV веке, является одной из старейших в Восточной Европе.
 Острожский замок — резиденция князей Острожских, одного из наиболее богатых родов Речи-Посполитой

Известные люди 

 Антонов, Алексей Иннокентьевич (1896—1962) — советский военачальник, генерал армии, член Ставки ВГК, начальник Генерального штаба в 1945—1946 годах.
 Ковальский, Николай Павлович — историк, основатель украинской школы источниковедения, первый проректор по научной работе Острожской академии.
 Косовский, Виталий Владиславович — украинский футболист.
 Латош, Ян (ок. 1539 — до 1608) — польский медик, астроном и астролог.
 Наливайко, Демьян — поэт и полемист, священник.
 Острожский, Константин Константинович (также Василий-Константин, Константин-Василий)— литовский князь, политический и культурный деятель Речи Посполитой (1526—1608).
 Пасечник, Игорь Демидович — Герой Украины, ректор Острожской академии.
 Смотрицкий, Герасим Данилович — писатель, педагог, первый ректор Острожской школы (академии).
 Фёдор Данилович (князь острожский) является родоначальником фамилии. Православный святой, поборник православия.
 Хахлёв, Алексей Алексеевич — украинский футболист, чемпион мира среди молодёжных команд 2019 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краеведение. Острог — девальвация украинского туристического капитала. Часть первая, Часть вторая
 Культурно-освітні центри Волині. Острог
 Прогулка по городу Острог (видео)
 Замки та храми України. Острог

Города Древней Руси
 
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Населённые пункты Ровненского района